Ника може бити:
 , женско име
 Ника, надимак женских имена: Вероника, Николета, Николија, Николина

или:
 Ника (митологија), богиња тријумфа и победе
 Ника (награда), филмска награда

или:
 Ника (Качаник), насеље у општини Качаник, Косово и Метохија, Србија
 Моара Ника (Сучава), насеље у округу Сучава, Румунија

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Ника“
 Списак чланака који у наслову садрже „Ника“